Benson and Hedges Masters 1995 – nierankingowy turniej snookerowy, rozegrany w dniach 5-12 lutego 1995 roku w Wembley Conference Centre w Londynie.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego był Szkot Alan McManus, który przegrał w ćwierćfinale ze swoim rodakiem Johnem Higginsem.

W turnieju zwyciężył Anglik Ronnie O’Sullivan, który w finale pokonał Szkota Johna Higginsa 9-3.

Nagrody 
Zwycięzca: £126,000
II miejsce: £63,000

Runda dzikich kart

Drabinka turniejowa

Przypisy

Zobacz też 
 Masters (snooker)
 Światowy ranking snookerowy 1994/1995

1995 w sporcie
Masters